«Ещё один день в раю» () — второй фильм американского режиссёра Ларри Кларка, вышедший на экраны в 1998 году. Его сценарий основан на одноимённой книге писателя Эдди Литтла.

Сюжет 
Бобби — мелкий воришка и наркоман, живущий со своей девушкой Рози. После того, как очередная задуманная им кража с треском проваливается, парень вынужден искать помощи у Мэла, опытного мошенника и торговца наркотиками. Мэл уже давно живёт со своей подругой Сид, но детей у них нет. Сама Сид раньше очень хотела завести ребёнка, но сейчас ей не позволяет это сделать ни возраст, ни здоровье: она принимает наркотики уже много лет.

Сначала Мэл и Сид относятся к Бобби и Рози, которые более чем в два раза младше их, чуть ли не с родительской заботой. Они вместе разрабатывают и осуществляют крупное преступление, в результате чего получают большую сумму денег. Бобби считает, что необходимо временно «лечь на дно», но Мэл не может остановиться и разрабатывает план нового грабежа. Отношения между ними начинают портиться. Бобби решает сбежать вместе с Рози, но находит её мёртвой: она скончалась от передоза. Находящемуся в шокированном состоянии парню ничего не остаётся, кроме как пойти на дело вместе с Мэлом и Сид. Но грабёж идёт не по плану и в конечном итоге приводит к тройному убийству. Вся троица решает уехать подальше от места преступления, но по дороге к Мэлу приходит мысль, что Бобби может сдать их полиции, а поэтому от него надо избавиться.

Актёрский состав 
 Винсент Картхайзер — Бобби
 Джеймс Вудс — Мэл
 Мелани Гриффит — Сид
 Наташа Грегсон Вагнер — Рози
 Питер Сарсгаард — Тай
  — преподобный
 Брент Бриско — Клем
 Брэндон Уильямс — Дэнни

Саундтрек 
 Боб Дилан — «Every Grain of Sand»
 Сэм Мур — «If I Lose Your Love»
 Отис Реддинг — «Hard to Handle», «I’ll Let Nothing Separate Us»
 Вилли Диксон — «Nervous»
  — «Looking for a Fox», «Can’t See Myself»
 Перси Следж — «Here I Am»
  — «The Gremmie Part 1»
  — «Me & Mrs. Jones»
 Аллен Тоуссен — «Soul Sister»
  — «Can I Change My Mind»
  — «One More Cup of Coffee»
  — «Some Kind of Wonderful»
 Polyester Players — «Permanent Press»
 The Fantastic Johnny C — «Boogaloo Down Broadway»
 The Soul Clan — «That’s How It Feels»

Примечания 

Фильмы-драмы США
Детективные фильмы США
Фильмы Ларри Кларка
Фильмы на английском языке
Фильмы США 1998 года